Hrehory Wołłowicz (Grzegorz Wołłowicz, białorus. Рыгор Валовіч):
 Hrehory Hrynkowicz Wołłowicz (zm. 1586) – kasztelan nowogródzki od 1566 r.
 Hrehory Bohdanowicz Wołłowicz (zm. 1577) – wojewoda smoleński (1571-1577)
 Hrehory Wołłowicz (zm. 1562) – mianowany prawosławnym arcybiskupem połockim w 1562 r.